Чемпіонат Шотландії з футболу 1964—1965 — 68-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 19 серпня 1964 та фінішував 28 квітня 1965. Свій перший титул чемпіона здобув «Кілмарнок».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1965
Шотландія
Шотландія